P2 har flere betydninger:

 P2 – dansk radiokanal
 Propaganda Due – kaldet P2-logen – en italiensk frimurerloge